Поддубный, Александр:* Поддубный, Александр Яковлевич (1927—1982) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Поддубный, Александр (род. 1960) — советский и киргизский пятиборец и фехтовальщик.